Шах може бити:

 Шах, спорт и друштвена игра.
 Краљ у шаху, ситуација у игри шах, када је краљ нападнут.
 Шах (титула), титула у Персији.
 Шах (презиме), презиме.
 Шах (часопис)